Максим Миколайович Мирний (, більш відомій як Макс Мирний, 6 липня 1977) — білоруський тенісист, олімпійський чемпіон. 

Золоту олімпійську медаль Мирний виборов на літніх Олімпійських іграх 2012, що проходили в Лондоні, у міксті разом із Вікторією Азаренко. 

Мирний відомий передусім як спеціаліст із парної гри, але в нього була непогана кар'єра в одиночному розряді. Упродовж семи років він входив до першої п'ятдесятки рейтингу ATP. У парному розряді й міксті Мирний має станом на серпень 2012 дев'ять титулів турнірів Великого шолома. В ATP турі він має прізвисько «Звір».

Зовнішні посилання 

 Досьє на сайті ATP 

Білоруські тенісисти
Білоруські олімпійські чемпіони
Олімпійські чемпіони з тенісу
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2012
Перші ракетки світу (чоловіки)
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу
Спортсмени з Флориди
Уродженці Мінська
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті